Маркушин — фамилия:

Носители фамилии 
 Маркушин, Василий Петрович — бригадир добычной бригады шахты «Юнь-Яга», Герой Социалистического Труда.
 Маркушин, Юрий Яковлевич (род. 1959) —  писатель-фантаст, биофизик, исследователь.

См. также 
 Маркуша
 Маркуши